Football League Championship 2016/2017 był 13. sezonem drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Newcastle United, Norwich City oraz Aston Villa. W sezonie było trzech beniaminków Wigan Athletic, Burton Albion oraz Barnsley. Udział brały 24 drużyny. Zwycięzcą został zespół Newcastle United. Ponaddto do Premier League awansowały Brighton & Hove Albion i zwycięzca baraży -  Huddersfield Town. Zespoły Blackburn Rovers, Wigan Athletic, oraz Rotherham United spadły do League One.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

Rewanż

Reading wygrało w dwumeczu 2-1.

Huddersfield Town wygrało w karnych 4-3.

Finał 

Huddersfield Town wygrało w karnych 4-3 i awansowało do Premier League.

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: strona BBC Sport.

Hattricki

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi

Przypisy 

2016 w Anglii
2017 w Anglii
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii